Това е списък на най-дълго царуващите шампиони в тежка категория в бокса, индивидуално измерени по най-дълго „царуване“.

Най-дълги царувания

Неофициални дълги царувания 
Следните царувания не са признати за официални царувания поради: дълги периоди на бездействие, легитимността на титлата, провалено фактуриране и т.н.

Комбинирани Царувания 
От 27 февруари 2016. Този списък включва само основните титли и не включва линейни титли.

Легенда:
  с удебелен шрифт обозначава настоящият шампион и неговите дни като шампион
 WHC = Официално признат като Световен шампион в тежка категория

Легенда 
 Активно царуване
 Приключило царуване

Външни препратки 
 Статистични маси на Световните шампиони в тежката категория
 Статистично сравнение на Ери и Световни шампиони в тежката категория

Професионален бокс